Mahamudu Bawumia (1963-), économiste et homme d'État ghanéen ;
 Samira Bawumia (1980-), femme politique ghanéenne, son épouse.